Convento di San Girolamo (Firenze)
Convento di San Girolamo (Siena)
Convento di San Girolamo (Volterra)